Kučín ist der Name zweier Gemeinden  im Prešovský kraj in der Slowakei:

 Gemeinde Kučín im Okres Bardejov, siehe Kučín (Bardejov)
 Gemeinde Kučín im Okres Vranov nad Topľou, siehe Kučín (Vranov nad Topľou)